Анна Анжелика Ульрика Роос (; род. 15 апреля 1989 года, Гётеборг, Швеция) — шведская тяжелоатлетка, выступающая в весовой категории до 58 кг. Серебряный призёр Чемпионата Европы 2018 года. Многократная чемпионка Швеции и северных стран, участница летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Установила более 30 национальных рекордов.

Биография 
Анна Анжелика Ульрика Роос родилась 15 апреля 1989 года в Гётеборге. Изначально занималась гандболом и лёгкой атлетикой (спринт, метание копья). Тяжёлая атлетика рассматривалась, как дополнительная тренировка с целью улучшить свои результаты в других видах спорта. Полностью перешла в тяжёлую атлетику в 2009 году.

В 2009 году Анжелика Роос дебютировала на международной арене. На юниорском Чемпионате Европы стала 7-й в категории до 58 кг.

В 2012 году дебютировала на взрослом уровне. На Чемпионате Европы 2012 с результатом 172 кг по сумме двоеборья стала 12-й в категории до 58 кг.

В 2016 году приняла участие на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и тем самым стала первой в истории Швеции тяжелоатлеткой-участницей Олимпийских игр. В категории до 58 кг Анжелика Роос стала 12-й с результатом по сумме двоеборья 194 кг.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Анжелика Роос на сайте IWF
 
 Angelica Roos - Mossebergs AK - IdrottOnline Klubb

Тяжелоатлеты Швеции
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года